Francia
Les Ormes – comune della Vienne
Les Ormes – comune della Yonne
Les Ormes-sur-Voulzie – comune di Senna e Marna

Pagine correlate 
Ormes